peut désigner :
 , vidéo de Prince sorti le  ;
 , album de Cameo sorti le  ;
 , album de Kim Wilde sorti le .

Voir aussi